Маржери - фамилия:

 Маржери, Кристоф де  (1951—2014) — французский бизнесмен.
 Маржери, Эммануэль Мари Пьер Мартен Жакен де (1862—1953) — французский геолог, геоморфолог и географ.

См. также 
 Маржерет
 Маржерид